Прессман — фамилия:

 Прессман, Лев Петрович (1899—1989) — советский кардиолог.
 Прессман, Салли (род. 1981) — американская актриса.